

Localidades

 Sainte-Catherine (Metro de Bruxelas)

 Sainte-Catherine (Quebec)

 Sainte-Catherine-lès-Arras
 Sainte-Catherine (Puy-de-Dôme)
 Sainte-Catherine (Rhône)
 Sainte-Catherine-de-Fierbois

Veja também
Santa Catarina

Desambiguações de topônimos